Vărsătura se poate referi la:
Vărsătura, Brăila
Vărsătura, Vrancea